Niemcy:
 Moorsee – dzielnica Kilonii
 Moorsee – dzielnica Nordenham

Zobacz też:
 Moorse
 Morse